Сезон 1992 года чемпионата мира по ралли — 20-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя четырнадцать этапов, стартовал 23 января в Монако и завершился 25 ноября в Великобритании.

Впервые на пьедестал почёта взошли британец Колин Макрей, бельгиец Бруно Тири, а также итальянцы Пьеро Лиатти и Андреа Аньини (который к тому же одержал свою единственную в карьере победу).

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-22

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1992 год в автоспорте
Сезоны WRC